Never Again (canção de Kelly Clarkson)
Never Again (canção de Nickelback)

Veja também 
Never Say Never Again 

Desambiguação